Балаж Петер (1941) — угорський державний і політичний діяч, дипломат.
 Балаж Петер (1974) — словацький боксер.
 Балаж Петер (1979) — словацький есперантист і видавець.

Див. також 
 Балаж
 Петер